Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Вінус Вільямс.

Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши співвітчизницю і 1-шу ракетку світу Ліндсі Девенпорт з рахунком 4–6, 7–6(7–4), 9–7. Це був найдовший фінальний поєдинок в історії Вімблдону в одиночному розряді серед жінок, який тривав 2 години 45 хвилин. Вона стала найпершою жінкою з часів Гелен Віллз на Вімблдоні 1935, яка виграла чемпіонський титул після того, як відіграла матч-бол. Це був третій титул Вінус на Вімблдоні, п'ятий на турнірах Великого шолома загалом і перший з часів Відкритого чемпіонату США 2001.

Перший тиждень турніру відзначився двома великими несподіванками. Поразка Жустін Енен-Арденн у першому колі стала першим за відкриту еру програшем переможниці Відкритого чемпіонату Франції того самого року у своєму першому матчі на Вімблдоні, тоді як поразка Серени Вільямс у третьому колі стала її найранішим вибуванням з турніру Великого шолома з часів Відкритого чемпіонату Франції 1999.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Вімблдонський турнір 2005 on ITFtennis.com , the source for this draw

Вімблдонський турнір
2005 у тенісі